Calcar ist

 der knorpelige Sporn an den Hinterbeinen von Fledermäusen, siehe Calcar
 die bis 1936 gültige Schreibweise der niederrheinischen Kleinstadt Kalkar
 die ehemalige Schreibweise des Ortes Kalkar (Bad Münstereifel)

als Personenname
 Jan Stephan van Calcar (1499–1546), niederländischer Maler und Graphiker
 Reinder Pieters van Calcar (1872–1957), niederländischer Bakteriologe

Siehe auch:
 Calcar metatarsale (Sporn der Vögel)
 Calcar metacarpeum, Calcar metatarseum („Sporn“ der Pferde, ein rudimentärer Ballen)